Эрнандо:

 Эрнандо — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ситрэс (штат Флорида, США).
 Эрнандо — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки.
 Эрнандо де Сото — мост через Миссисипи, соединяющий города Мемфис (Теннесси) и Уэст-Мемфис (Арканзас).